Fabio Rossato – musicista, compositore, insegnante fisarmonicista e concertista italiano
 Riccardo Rossato – cestista italiano
 Ruggero Rossato – ex ginnasta italiano